O nome Hector foi usado para dar nome a oito ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Furacão Hector (1978) - Furacão de categoria 4
 Furacão Hector (1982) - Furacão de categoria 1 a oeste do México. Não ameaçou a costa.
 Furacão Hector (1988) - Furacão de categoria 4 a oeste do México. Hector foi o furacão mais intenso da temporada de furacões no Pacífico daquele ano. Não ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Hector (1994) - Tempestade tropical que moveu-se paralelamente à costa Pacífica do México. Não causou danos.
 Furacão Hector (2000) - Furacão de categoria 1 a oeste do México. Não ameaçou a costa.
 Furacão Hector (2006) - Furacão de categoria 2 a oeste do México. Não ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Hector (2012) - uma tempestade tropical que afetou o Sudoeste do México.
 Furacão Hector (2018) - um furacão longevo e de categoria 4 que cruzou para o Pacífico Oeste como uma tempestade tropical mínima.

O nome Hector foi usado para dar nome a um ciclone tropical na Austrália Ocidental.

 Ciclone Hector (1986) - causou inundações significativas no oeste da Austrália.

O nome Hector foi utilizado para uma tempestade de vento europeia:
 Tempestade Hector (2018)